По́лково — деревня в Рязанской области по данным на 2010 год в деревне проживает около 500 человек. В деревне всего 18 улиц, самая длинная и протяженная — Колхозная. В 2015 году в деревне был открыт Виктория парк, это жилой комплекс. С 2018 года началась реализация проекта Новое Полково, сейчас идёт постройка новых домов и покупка участков.

Название 
Есть много вариантов и происхождений названия деревни, самая основная это полки, которые в 1800 году отправил сюда император Павел Первый, чтобы отдохнуть перед дорогой в Санкт-Петербург, до которого отсюда около 1000 километров.

Достопримечательности 
Полково славится своей природой и лесами, здесь в 1930-х годах работал известный писатель Константин Паустовский, в честь него здесь названа тропа по которой он ходил со своим другом, которого звали Аркадий Гайдар. Зимой здесь необычайно красиво, также в лесу есть Горев колодец, есть много легенд, связанных с его появлением, по одной из них сюда ударила молния, с тех пор этот колодец святой, некоторые ходят сюда молиться.

Примечания

Ссылки 
 Деревня Полково, Рязанский район 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)